Банатско-Велико-Село () — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3034 жителя (по переписи населения 1991 года — 3134 жителя).

История 

После ухода турок, здешние места были опустошены и населённого пункта в современном понимании не было как такового. В соответствии с указом императрицы Марии Терезии от 25 ноября 1763 года селится в этих местах могли только католики. В 1770…1771 гг. сюда переселяются в французы из провинции Лотарингия и немцы из Юго-Западной Германии. Основанные ими три деревни упоминаются как: , , . В XVIII веке, эти поселения сменили нескольких владельцев, а французы со временем были ассимилированы немцами. После Второй мировой войны, немцы были депортированы в Германию, а сюда поселились семьи из Боснии. Из трёх немецких деревень образовали одно село под названием Велико-Село, а в 1948 году его переименовали в Банатско-Велико-Село (), для уникальности названия, добавлено указание региона — Банат, а названия немецких деревень сохранились ныне в качестве названия исторических районов села. По данным переписи 1991 года в селе Банатско-Велико-Село жили 3134 человека, из которых большинство сербов.

Демография 
В селе Банатско-Велико-Село, по переписи 2002 года проживали 2550 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,0 лет (41,0 года у мужчин и 45,0 года у женщин). В селе есть 1112 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Воеводины